Богда́новка — посёлок в Калининградской области. Входит в состав Мамоновского городского округа.

Расположен в 6 км к востоку от Мамоново и в 40 км к юго-западу от Калининграда. Находится в 6 км от границы с Польшей и в 6 км от Вислинского залива. К посёлку примыкает лесной массив.

Рядом проходит автодорога Е28 Калининград — Мамоново — госграница.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мамоновского городского округа